Гийестр:

 Гийестр — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Гийестр — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Верхние Альпы.